Оландска Острва (-{Åland}-), аутономна регија у Финској;
Оланд (-{Öland}-), провинција и острво у Шведској;
Оланд (-{Oland}-), острво у северозападној Немачкој.